La Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana és un departament o conselleria del Consell de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, prevenció, extinció d'incendis i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, desenvolupament estatutari, consultes populars, justícia, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat.

Es tracta d'una conselleria creada a la VIII legislatura de l'etapa autonòmica després d'agrupar competències integrades en conselleries distintes: la Conselleria de Governació i les competències en Justícia abans integrades a la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Actualment, el Conseller de Governació i Justícia és Luis Santamaría Ruiz.

Estructura orgànica 
Aquesta conselleria queda estructurada en els òrgans superiors següents:
 Secretaria Autonòmica de Governació
 Secretaria Autonòmica de Justícia

L'estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana és:
 Secretaria Autonòmica de Governació Assumix les funcions que li atribuïx l'article 68 de la Llei del Consell en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, prevenció i extinció d'incendis i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, consultes populars i electorals, i relacions amb la professió titulada de gestor administratiu als efectes d'exercir les funcions traspassades a la Generalitat per l'Administració General de l'Estat a través del Reial Decret 981/2013, de 13 de setembre.
 Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana Assumix les funcions en matèria de seguretat pública i protecció ciutadana, espectacles, establiments públics i activitats recreatives, coordinació i selecció de policies locals a la Comunitat Valenciana, formació de policies locals, del personal de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i del personal dels servicis essencials i complementaris d'intervenció davant d'emergències, protecció civil, ajudes a les víctimes del terrorisme i direcció de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.
 Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències Assumix les funcions en matèria de direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria de prevenció i extinció d'incendis, protecció civil, gestió d'emergències, informació i conscienciació ciutadana en matèria de prevenció d'incendis. Direcció i gestió de la comanda del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat i de la participació de la Generalitat en els consorcis de bombers.
 Direcció General de Desenvolupament Autonòmic Assumix les funcions en matèria d'impuls del desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, coordinació amb altres departaments per a la creació dels organismes previstos en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament de l'autogovern, recuperació del dret foral civil valencià i promoció i impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià, relacions amb la professió titulada de gestor administratiu als efectes d'exercir les funcions traspassades a la Generalitat per l'Administració General de l'Estat a través del Reial Decret 981/2013, de 13 de desembre, i consultes populars i electorals en el marc de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i la Llei Electoral Valenciana.
 Secretaria Autonòmica de Justícia Assumix les funcions que li atribuïx l'article 68 de la Llei del Consell en matèria d'infraestructures judicials, gestió i formació del personal al servici de l'administració de Justícia, planificació de l'Oficina Judicial, justícia gratuïta, víctimes de delicte, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat, unions de fet i mediació.
 Direcció General de Justícia Assumix les funcions en matèria de relacions amb la justícia, infraestructures judicials, gestió i formació del personal, planificació de l'Oficina Judicial, justícia gratuïta, atenció a víctimes de delicte, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat, unions de fet i mediació.
Subsecretaria Assumix les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com en matèria de bandes de música, societats musicals i pilota valenciana.

Llista de Consellers de Governació

Històric de competències 
Des del 7 de desembre de 2012 i fins al 12 de juny de 2014, la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana tenia assignades les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, prevenció, extinció d'incendis i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, desenvolupament estatutari, consultes populars, bandes de música, pilota valenciana, justícia, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat.

A partir del 12 de juny de 2014, la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana perd les competències en matèria de bandes de música i pilota valenciana, que passen a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Històric de càrrecs 
 Secretaria Autonòmica de Governació:
 Asunción Quinzá Alegre (14 desembre 2012 - )

 Secretaria Autonòmica de Justícia:
 Antonio Gastaldi Mateo (14 desembre 2012 - )

 Sotssecretaria:
 Juana María Forés Villanueva (14 desembre 2012 - )

 Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana:
 Sonia Vega Cueje (14 desembre 2012 - )

 Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències:
 Irene Rodríguez Rodrigo (14 desembre 2012 - )

 Direcció General de Desenvolupament Estatutari i Promoció de l'Autogovern:
 José Manuel Miralles Piqueres (14 desembre 2012 - )
 Ángel Javier Montero Hernández (- 18 juliol 2014)

 Direcció General de Justícia:
 Julián Ángel González Sánchez (14 desembre 2012 - )

 Direcció General de Desenvolupament Autonòmic:
 Ángel Javier Montero Hernández (18 juliol 2014 - )

Referències

Enllaços externs 
 

Conselleries de la Generalitat Valenciana